De familienaam van een persoon, zoals:
Charles Sturm, een Frans wiskundige
Felix Sturm, een Duitse bokser
Franciscus Sturm, een Nederlands architect
George Sturm, een Oostenrijks-Nederlandse kunstschilder
Leo Sturm, een Nederlands architect
Yfke Sturm, een Nederlands fotomodel en presentatrice van Holland's Next Top Model
Nico Sturm, een Vlaamse acteur.

En voorts:
Sturm (heilige), ook wel Sturmius of Sturmi, een volgeling van Bonifatius
Sturm motorfietsen
Sturm und Drang, een literaire en muzikale stroming in de tweede helft van de 18e eeuw
SK Sturm Graz, een voetbalclub uit Graz (Oostenrijk)
De Duitse term voor storm